The Silver Bullet (1935), een film van Bernard B. Ray
The Silver Bullet (1942), een film van Joseph H. Lewis

Zie ook
 Silver Bullet
 Bob Seger voor The Silver Bullet Band